Molekulska formula -{C10H15N3O5}- se može odnositi na:
 Benserazid
 5-Metilcitidin